Canning puede referirse a:

Canning, ciudad de la Argentina;
la Estación Canning, antigua estación de ferrocarril en Canning, Argentina;
 Estación Canning, antiguo nombre de la estación Scalabrini Ortiz del Subte de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Canning, antiguo nombre de la estación Malabia del Subte de Buenos Aires, Argentina;
Avenida Canning, antiguo nombre de la Avenida Scalabrini Ortiz, arteria vial de Buenos Aires, Argentina;
Ciudad de Canning, área en los suburbios de Perth, Australia;
Río Canning, curso de agua de Australia.
George Canning, político británico;
Apodaca-Canning, tratado del siglo XIX, entre Inglaterra y España.
 Canning, ciudad de la India en el estado de Bengala Occidental.